Логен — річка в Норвегії, в долині Гудбрансдаль.
 Логен — річка в Норвегії, в долині Нумедаль.